Sąd Ostateczny
 Sądny dzień (What's the Worst that Could Happen?) – amerykański film z 2001
 Sądny dzień (Marshall Law) – australijski serial telewizyjny

Zobacz też 
 Terminator 2: Dzień sądu